Le tournoi de tennis de Tampa Bay est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier III, se dispute du 16 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Katerina Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mercedes Paz et Arantxa Sánchez Vicario.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tampa Bay
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1990
Compétition de tennis à Tampa
Floride
Tennis aux États-Unis en 1990
Sport en Floride en 1990
Tennis en avril 1990